Блащак — фамилия.
 Блащак, Мариуш (род. 1969) — польский государственный и политический деятель.
 Блащак, Павел — польский композитор и звукорежиссёр, участник демосцены.
 Блащак, Чеслав (1907—1985) — польский шахматист.